Робе́р де Флер (полное имя Робе́р Пельве́ де Ля Мотт Анго́, маркиз де Флер, ; 25 ноября 1872 года, Пон-л’Эвек — 30 июля 1927 года, Виттель (фр.)) — французский журналист и драматург, дипломат, один из «популярнейших мастеров лёгкой комедии». По матери — внук историка и сенатора Розьера.

Биография 
Робер де Флер родился 25 ноября 1872 года в Пон-л’Эвеке. Выходец из известной старинной нормандской семьи, сын супрефекта Пон-л’Эвека. Обучался литературе и праву и предполагал стать дипломатом, прежде чем заняться литературой и журналистикой. Был одноклассником Марселя Пруста в Лицее Кондорсе в Париже, судьба надолго связала их дружбой. В 1901 году женился на Женевьеве Сарду, дочери драматурга Викторьена Сарду.

Путешествие по Востоку после окончания учёбы вдохновило де Флера на первые произведения: он пишет новеллу «La Courtisane Taïa et son singe vert», сказку «Ilsée, princesse de Tripoli» и путевые заметки «Vers l’Orient».

Де Флер был прежде всего драматургом. Вместе с  он написал несколько комедий: «Le Sire de Vergy» (1903), «Les Sentiers de la vertu» (1903), «Pâris ou le bon juge» (1906), «Miquette et sa mère» (1906), «Primerose» (1911), «L’Habit vert» (1913). В течение 15 лет их дуэт считался королём легкого жанра.

После смерти Кайаве в 1915 году де Флер оказался в одиночестве. В ходе Первой мировой войны ему довелось сыграть дипломатическую роль первого плана в отношениях Франции и Румынии. После войны он сотрудничал с : вместе они написали пьесы «Les Vignes du seigneur» (1923), «Les Nouveaux Messieurs» (1925), «Le Docteur miracle» (1926) и издли книжку оперетт «Ciboulette» (1923) на музыку Рейнальдо Ана. Последней, неоконченной из-за смерти де Флера пьесой этого дуэта стала комедия «Женевские жеманницы» () — сатира на Лигу Наций.

Де Флер был также генеральным советником департамента Лозер. 3 июня 1920 года был избран членом Французской академии. С 1921 года — литературный директор газеты Le Figaro.

Робер де Флер скончался 30 июля 1927 года. Как «тонкого насмешника, честного человека в высоком смысле этого слова, остроумного и блестящего автора» охарактеризовал его Эдуар Эррио.

Произведения

Пьесы 
 1896 — La reine des reines, оперетта
 1899 — Entre cœur et chair
 1899 — Shakspeare!, водевиль-оперетта

В соавторстве с Гастоном Арманом де Кайаве 

 1901 — Les Travaux d’Hercule, опера-буфф
 1902 — Chonchette, опера-буфф
 1902 — Le cœur a ses raisons…, комедия
 1903 — Le Sire de Vergy, опера-буфф
 1903 — Les Sentiers de la vertu, комедия
 1904 — La Montansier, историческая комедия (соавторы Гастон Арман де Кайаве и Анри Ибель)
 1904 — Monsieur de La Palisse, опера-буфф
 1905 — L’Ange du foyer, комедия
 1906 — La Chance du mari, комедия
 1906 — Pâris ou le Bon juge, oперетта
 1906 — Miquette et sa mère, комедия // Микетта и её мать, дважды экранизирована
 1907 — Fortunio, лирическая комедия
 1907 — L’amour veille, комедия
 1907 — L'Éventail, комедия
 1908 — Le Roi, комедия
 1909 — L'Âne de Buridan, комедия
 1910 — Le Bois sacré, комедия
 1911 — La Vendetta, лирическая драма
 1911 — Papa, комедия
 1911 — Primerose, комедия
 1912 — L’Habit vert, комедия
 1913 — La Belle Aventure, комедия (соавторы Гастон Арман де Кайаве и Этьенн Рей)
 1914 — Béatrice, лирическая легенда
 1914 — Monsieur Brotonneau
 1923 — Cydalise et le Chèvre-pied, балет
 1923 — Le Jardin du paradis, лирическая сказка

В соавторстве с Франсисом де Круассе 
 1920 — Le Retour, комедия
 1923 — Les Vignes du Seigneur, комедия
 1923 — Ciboulette, оперетта
 1923 — Romance
 1925 — Les Nouveaux Messieurs, комедия
 1927 — Le Docteur Miracle
 1929 — Le Souvenir
 1929 — Les Précieuses de Genève

Прочее 
 1896 — La Courtisane Taïa et son singe vert, новелла
 1896 — Le Rire du Sphinx
 1896 — Vers l’Orient, путевые заметки
 1897 — Ilsée, princesse de Tripoli, сказка
 1900 — Le Théâtre et la Ville, критические эссе
 1920 — La Petite Table
 1921 — Beaune, ses vins, son Hôtel-Dieu
 1921 — Sur les chemins de la guerre. (France-Roumanie-Russie)
 1922 — Hugues Delorme chez les fées
 1922 — La Langue française et la Guerre
 1928 — Le Sentiment religieux et la Science. Enquête auprès des membres de l’Académie des sciences

Примечания

Литература

Ссылки 
 На сайте IMDB

Выпускники лицея Кондорсе
Члены Французской академии
Похороненные на кладбище Пер-Лашез